Bona Savojská (10. srpna 1449 Chambéry – 17. listopadu 1503 Fossano) byla savojská princezna a provdaná milánská vévodkyně.

Původ 
Narodila se jako šestnácté dítě z manželství savojského vévody Ludvíka I. (1413–1465) s kyperskou princeznou Annou (1419–1462). Matka byla dcerou kyperského krále Jana II. z rodu Lusignanů a Šarloty Bourbonské.

Sourozenci 
Bratři: savojský vévoda Amadeus IX. (1435–1472), kyperský a titulární jeruzalémský král Ludvík (1436/1437–1482), ženevský hrabě Giano (1440–1491), savojský vévoda Filip II. (1438–1497), hrabě Janus (1440–1491), biskup Jan (1447–1482), hrabě Jakub (1450–1486), arcibiskup František (1454–1490).

Sestry: Markéta (1439–1483), manželka markraběte Jana IV. z Montferratu a hraběte Petra II. Lucemburského; Šarlota (1441–1483), manželka francouzského krále Ludvíka XI.; Marie (1448–1475), manželka hraběte Ludvíka Lucemburského; Anežka (1445–1508), manželka hraběte Františka Orleánského.

Život 
Dne 6. července 1468 se provdala za milánského vévodu Galeazza Mariu (1444–1476), s nímž měla čtyři děti:
 Gian Galeazzo Maria (20. června 1469 – 22. října 1494), vévoda milánský, ⚭ 1489 Isabela Aragonská (2. října 1470 – 11. února 1524)
 Hermes Maria (10. května 1470 – 18. září 1503), markýz z Tortony
 Blanka Marie (5. dubna 1472 – 31 prosince 1510), ⚭ 1494 Maxmilián I. Habsburský (22. března 1459 – 12. ledna 1519), římský král od roku 1493 až do své smrti
 Anna Marie (19. července 1473 – 30. listopadu 1497), ⚭ 1491 Alfons I. d'Este (21. července 1476 – 31. října 1534), vévoda z Ferrary, Modeny a Reggia

Po smrti manžela, který byl zavražděn v roce 1476, vládla jako regentka za syna Giana. Pro neshody s manželovým bratrem Lodovicem se vzdala vlády a opustila Milán. V roce 1479/80 se provdala za Antonia Tassiniho.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Bonin život v datech a její portréty
 Bona Savojská

Savojští
Milánské vévodkyně
Regentky
Narození v Chambéry
Savojská, Bona
Savojská, Bona
Savojská, Bona
Ženy